Душан Дуле Хиркс (Апатин, 4. новембар 1964 — Апатин, 17. децембар 2013) био је српски фудбалер, који је своју фудбалску каријеру провео у клубовима у апатинској општини.

Клупска каријера 
Фудбал је почео играти у ФК Пламен са Рибарева (данашњи ФК Јединство са Рибарева) са својим старијим братом (Хиркс Иван) доста рано већ са 17 година је дебитовао са сениорски тим.

Следећи клуб за који је играо је ОФК Младост из Апатина која је и била круна његове каријере односно највиши ранг такмичења је играо у том клубу.

Затим следи одлазак у Партизан из Купусине где је и завршио каријеру.

Учествовао је на бројним турнирима у малом фудбалу, полагао је за фудбалског судију.

Смрт 
Преминуо је 17.децембра 2013. од последица срчаног удара на радном месту. Иза себе је оставио сина Душана и ћерке Бојану и Сузану.

Меморијал 
У јулу 2022. његов син Душан је организовао први меморијал под називом Душан Дуле Хиркс који је одигран на стадиону ФК Тереквеш у Свилојеву. Меморијал ће се одржавати сваке године.

Референце

Спољашње везе 
 U subotu u Svilojevu MEMORIJAL „Dušan Dule Hirks“
 У суботу меморијал Душан Дуле Хиркс
 Сјајна атмосвера обележила меморијал Душан Дуле Хиркс

Рођени 1964.
Умрли 2013.
Чланци за чишћење
Апатинци
Српски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу